Braams (hotel), een herberg, later hotel in Gieten

Personen met de achternaam Braams
Albert Braams (1759-1816), schulte en maire van Anloo
Hinderikus Braams (1807-1849), burgemeester van Gasselte en Odoorn
Jan Braams (1762-1839), schout en burgemeester van Gieten
Reinier Braams (1923-2001), politicus
Teunis Braams (1820-1893), burgemeester van Gasselte en Anloo
Wim Braams (1886-1955), atleet
Jan Braams (1897-1945), verzetsstrijder